Haggöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Haggölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (4,75 ha)
Haggöl (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Haggöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Haggöl (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Haggöl (Tryserums socken, Småland), sjö i Valdemarsviks kommun, 
Haggöl (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Haggölen (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun, 
Haggölen (Frödinge socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Haggölen (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Haggölen (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun,  (4,32 ha)
Haggölen (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Stora Haggöl, sjö i Vimmerby kommun,  (6,27 ha)
Haggöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (9,46 ha)
Haggölen (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (16,6 ha)
Haggölen (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,

Se även
Hagegöl
Hagagölen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn